Таруса — місто Росії.
 Таруса (річка) — річка міста Таруса.

Див. також 
 Таруське князівство
 Таруський район